Questo elenco include i presidenti e leader nazionali (capi di stato e/o di governo) non monarchici di tutti i tempi che hanno governato per un periodo di almeno 20 anni, in ordine di durata del mandato. In grassetto sono riportati i presidenti ancora in carica.

La classifica è aggiornata al 12 gennaio 2023.

Voci correlate
 Sovrani che hanno regnato più a lungo